Die Handball-Bundesliga 2014/15 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2014/15) war die 37. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 49. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 23. August 2014 und endete mit dem letzten Spieltag am 5. Juni 2015.

19 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag wurde Deutscher Meister 2015. Dies war zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.
Aufsteiger zur neuen Saison waren die TSG Friesenheim, der HC Erlangen und die SG BBM Bietigheim. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 41. Mal statt. Den DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt.
Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der GWD Minden, die TSG Friesenheim, der HC Erlangen und die SG BBM Bietigheim.

In 342 Spielen fielen mit insgesamt 18.838 Toren (ø  55,1 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 1,5 Tore weniger als in der Saison 2013/14. Dabei gab es 203 Heimsiege, 33 Unentschieden und 106 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der TBV Lemgo am 35. Spieltag mit 45:26 gegen den HSV Hamburg. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 10. Spieltag die Mannschaft des TuS N-Lübbecke mit 25:40 bei der TSG Friesenheim. Das torreichste Spiel fand am 23. Spieltag zwischen dem MT Melsungen und dem THW Kiel statt und endete 32:41. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der Bergische HC (1×), der MT Melsungen (1×), die HSG Wetzlar (1×), die Rhein-Neckar Löwen (13×) und der THW Kiel (20×). Torschützenkönig wurde mit 271/99 erzielten Toren Robert Weber vom SC Magdeburg.

Die Füchse Berlin gewannen außerdem den EHF Europa Pokal 2014/15.

Modus 
In dieser Saison spielten 19 statt 18 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft, nachdem dem HSV Hamburg zunächst die Bundesliga-Lizenz verweigert und im Schiedsgerichtsverfahren letztendlich doch erteilt wurde. Der Tabellenerste am letzten Spieltag wurde Deutscher Meister 2015. Die zwei Erstplatzierten der Saison waren gemäß EHF-Rangliste direkt für die EHF Champions League 2015/16 qualifiziert. Der Dritt- bis Fünftplatzierte qualifizierten sich direkt für den EHF Europa Pokal 2015/16. Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 19 (GWD Minden, TSG Friesenheim, HC Erlangen und SG BBM Bietigheim) stiegen in die 2. Handball-Bundesliga 2015/16 ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Da 19 Mannschaften in diese Spielzeit gestartet sind, fanden einige Spiele außerhalb des regulären Spieltages statt.

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Bester Torwart

Zuschauerstatistiken 

Die Begegnung Rhein-Neckar-Löwen – HSV Hamburg am vierten Spieltag wurde im Rahmen eines Tages des Handballs am 6. September 2014 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main vor 44.189 Zuschauern ausgetragen – ein neuer Weltrekord für ein Hallen-Handballspiel. Die vorherige Bestmarke war im Mai 2011 aufgestellt worden. 36.651 Besucher hatten im Parken Stadion in Kopenhagen das dänische Meisterschaftsendspiel zwischen dem AG Kopenhagen und Bjerringbro-Silkeborg gesehen.

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Sponsoren

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Bundesliga Männer 2014/15

Einzelnachweise 

2014
Handballsaison 2014/15